LPU steht für:
 Least Publishable Unit, kleinste messbare Menge an Information, die zum akademischen Publizieren für ein Peer-Review zulässig ist
 Lyceum of the Philippines University, Privatuniversität  in Manila, Philippinen
 Long Apung Airport (IATA-Code), Flughafen in Long Apung, Malinau (Regierungsbezirk), Provinz Kalimantan Utara, Indonesien
 Powiat Puławski (Kfz-Kennzeichen) in der Woiwodschaft Lublin, Polen

Lpu steht für:
 U-Bahnhof Leopoldplatz unten (Bahnsteig der U9 Berlin) nach dem Bahnhofsverzeichnisder BVG

Abkürzung